Ping – software di rete utilizzato per verificare se un determinato host è raggiungibile attraverso una rete IP
Ping – rete sociale, creata nel 2010 da Apple
Ping – fiume della Thailandia
Ping - Un cane tutto matto (Ping!) – film statunitense del 2000 diretto da Chris Baugh
Ping – azienda statunitense produttrice di equipaggiamenti per il golf
Jean Ping (1942) – diplomatico e politico gabonese